Фёдор Никанорович Мухин (1878—1919) — российский революционный деятель, большевик, участник Гражданской войны, борец за установление Советской власти в Приамурье.

Биография
Родился в 1878 году в городе Заводоуковск (ныне Тюменская область) в крестьянской семье. С 1902 года работал машинистом на Китайско-восточной и Забайкальской железной дорогах. В 1904 году вступил в РСДРП(б). Участник революции 1905—1907 гг. Один из организаторов и руководителей профсоюза железнодорожников. Будучи избран в стачечный комитет станции Маньчжурия, где в результате стачки власть перешла в руки бастующих рабочих, был избран начальником станции Маньчжурия. Вёл партийную работу в Забайкалье и Приамурье. С 1906 года жил на нелегальном положении в Благовещенске под фамилией Чижиков.

В 1908 году в составе преступной группы (Русаков, Дунаевский, Симонов, Мухин, Волкодав) занимался изготовлением и сбытом фальшивых денег. (3-, 5-, 25-рублевого достоинства). Причём художник-изготовитель клише с женой проживали на квартире у Мухина. В декабре 1908 года Мухин по подложному документу получил в конторе Мордина деньги. Мухина разоблачили и осудили к тюремному заключению. Весной 1909-го были арестованы другие фальшивомонетчики. Участников группы осудили на различные сроки каторжных работ, а Мухин через 2 месяца почему-то вернулся на свободу. Затем он работал в фирме Чурина, организовал собственную мастерскую. В декабре 1915 года его вновь арестовали за подлог, период с 15 марта по 15 ноября 1916 года он провёл в заключении.

После выхода из заключения работал машинистом на электростанции на станции Ульмин (Мухинская). После Февральской революции возглавил здесь местный комитет общественной безопасности. В мае 1917 года вернулся в Благовещенск, где работал в мастерских затона. В июле мобилизован в армию. Служил в 302-й Вятской дружине в Благовещенске, активно участвовал в местном Совете.

28 ноября 1917 года на общем собрании большевиков Благовещенска были озвучены все факты его прошлой криминальной деятельности. Он не отрицал своего участия в сбыте фальшивых денег и получения денег по подложному документу в конторе Мордина. Но всё это якобы было сделано им не в корыстных целях, а во имя спасения от голодной смерти своих товарищей по коммуне, терпящих нужду. Комиссия сделала вывод, что «Мухин занимался этим не ради своекорыстных целей, а только для того, чтобы помочь товарищам, очутившимся вследствие гонения полиции и жандармерии в крайне тяжелом положении…». Присутствовавшие на собрании члены коммуны Нестеров и другие подтвердили это. Собрание приняло решение: «признать т. Мухина вполне искупившим своё прошлое и принять его членом партии без ограничения его активной деятельности».

В декабре Ф. Мухин добивается перевыборов Благовещенского Совета, а уже в феврале 1918 года на IV крестьянском съезде избирается в областной Совет и становится его председателем. Также он возглавлял совнарком Амурской трудовой социалистической республики. С декабря 1917 — один из руководителей партийной организации Амурской области. По его инициативе в крае проводилась самая радикальная социализация: были упразднены земство и городское самоуправление, приняты решения о полной национализации частной собственности: фабрик, заводов, приисков и т. п. Этот радикализм породил вооружённый отпор — вооруженное выступление против власти Советов (Гамовский мятеж). Большевики под его руководством проводили в Приамурье «сухой закон».

Обеспечить нормальную хозяйственную жизнь мерами социализации не удалось, и уже в июле 1918 года на очередном съезде трудящихся стали выдвигаться резкие требования о смещении комиссаров. В августе 1918 года II съезд амурских хлеборобов в селе Песчаноозерка выразил недоверие советскому руководству области во главе с Мухиным. Появились требования о замене облисполкома от дел и передаче всей власти исполкому, избранному на песчаноозерском съезде. Делегаты резко осудили бездеятельность комиссаров амурского совнаркома и требовали привлечь их к ответственности. Песчаноозерский исполком начал формировать отряды самообороны (Зеленая армия) и стягивать их к Благовещенску. Целью стояло свержение "мухинского" совета в Амурской области. Так была спровоцирована гражданская война, что облегчило введение войск интервентов на территорию региона.

Согласно официальной биографии, после падения Советской власти в сентябре 1918 года он возглавил подпольную большевистскую организацию и принял активное участие в подготовке восстания против интервентов и белогвардейцев, возглавил формирование партизанских сил в области и стал во главе крестьянского восстания, начавшегося в феврале 1919 года. В марте прибыл в Благовещенск, где был выдан провокатором и 8-го числа схвачен белогвардейской контрразведкой. После обстоятельного допроса около 12 ночи следующих суток он был убит якобы при попытке к бегству. Случилось это на перекрестке улиц Артиллерийской и Большой (впоследствии Ленина).

Память
 В 1920 году Ульмин Амурской области был переименован в Мухино.
 В Благовещенске 3 ноября 1957 г. на Площади им. Ленина установлен бюст Ф. Н. Мухина.  Авторы: скульптор Б. Т. Горлач, архитектор – А. Е. Эльясберг. Памятник республиканского значения.
 Именем Ф. Н. Мухина была названа улица в Верхнеудинске. Улицу переименовали в 1967 году в Проспект имени 50-летия Октября.
 Имя Ф. Н. Мухина носит одна из улиц Благовещенска.
 Имя Ф. Н. Мухина носит одна из улиц Свободного.
 Имя Ф. Н. Мухина носит одна из улиц Шимановска.
 Имя Ф. Н. Мухина носит одна из улиц Зеи.
 Имя Ф. Н. Мухина носит одна из улиц Серышево.
 Имя Ф. Н. Мухина носит одна из улиц Посёлка станции Арга (Серышевский район, Амурская область).
 Имя Ф. Н. Мухина носит одна из улиц села Сосновка (Серышевский район, Амурская область).
 Имя Ф. Н. Мухина (ул. Мухинская) носит одна из улиц Завитинска.
 Имя Ф. Н. Мухина носит одна из улиц Хабаровска.
 Имя Ф. Н. Мухина носит одна из улиц Биробиджана.
 Название «Фёдор Мухин» носило судно – пароход (его матрос Владимир Тимощук на фронте был разведчиком; удостоен звания Герой Советского Союза).
 Название «Фёдор Мухин» носило судно – буксир-толкач (проект: 758АМ; использовался в 1973-2012 гг.; порт: Благовещенск; в настоящее время списан; изначально – Амурское пароходство; выведен из эксплуатации, использовался как учебное судно; затем находился в отстое в Хабаровске; разрезан на Хабаровской РЭБ в 2012 г.).

Ссылки

Литература 
 Гончаренко Р. В. Рабочий класс и профсоюзное рабочее движение в Заб. в 1905—1917 гг.: Автореф. дис.ѕ канд. ист. наук. — Владивосток, 1990.
 Малышев В. П., Революционер-большевик Ф. Н. Мухин, Благовещенск, 1957.
 Памятник борцам пролетарской революции, погибшим в 1917—1921 гг., М., 1925 (3-е изд.)
 Протокол допроса тов. Мухина, сб. «Дальистпарт», 1924, кн. 2;
 Мухин, Ф. Н. «Красная Голгофа», сб., Благовещенск, 1920.

Большевики
Фальшивомонетчики
Погибшие в Гражданскую войну в России
Участники Гражданской войны в России (красные)